Cavo steht für:

 Cavo (Elba), eine Ortschaft auf der Insel Elba
 Cavo (Fluss), einen Fluss auf der Insel Korsika
 Cavo (Band), eine amerikanische Hard-Rock-Band

Cavo ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Cavo Dragone (* 1957), italienischer Militär, Admiral der italienischen Marine
 Malena Cavo (* 1999), argentinische Handballspielerin